PLS steht als Abkürzung für:

 Palomar-Leiden-Survey, groß angelegte Himmelsdurchmusterung von 1960 bis 1977 zur gezielten Suche nach Kleinplaneten

 Partial least squares, eine Erweiterung der Methode der kleinsten Quadrate, siehe Partielle Kleinste-Quadrate-Schätzung

 Patientenleitsystem, System zur Kennzeichnung von Betroffenen bei einem Massenanfall von Verletzten
 Polska Liga Siatkówki, höchste polnische Männer-Volleyballliga, siehe PlusLiga
 Pferdeleistungsschau, offizielle Bezeichnung für ein Reitturnier, siehe Turniere im Reitsport #Reglement
 Physiological Leaf Spot, siehe Physiologisch verursachte Blattflecken
 Peculs, eine alte Gewichtseinheit (Mehrzahl), die Abkürzung kleingeschrieben, "pls."
 Plane-to-Line Switching, eine Weiterentwicklung bei Flüssigkristallanzeigen, siehe Flüssigkristallanzeige#In-Plane Switching (IPS)
 please, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #P
 PLS (Dateiformat), textbasiertes Datenformat zum Speichern von Audiodatei-Listen (Playlist-Dateien)
 Primäre Lateralsklerose
 Pronunciation Lexicon Specification, eine standardisierte Beschreibungssprache für Aussprachewörterbücher
 Prozessleitsystem zur automatischen Steuerung und Überwachung von technischen Anlagen
 Flughafen Providenciales (IATA-Code), Flughafen in Providenciales, Turks- und Caicosinseln
 Parkleitsystem, Informationssystem zu Parkmöglichkeiten im Straßenverkehr

PL/S steht für:
 PL/S, eine Programmiersprache

Abkürzung